Résultats détaillés du simple dames de l'édition 2009 des Internationaux de France de tennis qui se déroulent du 24 mai au 7 juin 2009.

La compétition est remportée par Svetlana Kuznetsova qui bat Dinara Safina en finale.

Faits marquants 
 19 françaises prennent part au tournoi, soit le même nombre que les Français.
 Svetlana Kuznetsova remporte un second titre du Grand Chelem, 4 ans après son premier.
 Dinara Safina, qui n'a aucun titre du Grand Chelem à son actif, connait un  en finale d'un Grand Chelem, après Roland-Garros 2008, et l'Open d'Australie 2009.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2009
France Simple dames
Tennis en France en 2009
Tennis en mai 2009
Tennis en juin 2009